Бирмингем () — город в округе Окленд, штат Мичиган, на северной стороне . Он расположен в , с  на северо-западе и  на юго-востоке. Согласно переписи 2010 года население составляло 20 103 жителей.

История 
Территория, включающая в себя то, что сейчас является городом Бирмингемом, была частью земли, переданной индейскими племенами правительству Соединённых Штатов в соответствии с  1807 года. Тем не менее, урегулирование было отложено из-за войны 1812 года. Впоследствии генеральный инспектор Соединённых Штатов Эдвард Тиффин сделал неблагоприятный отчёт о  для ветеранов войны 1812 года. В отчёте Тиффина утверждается, что из-за болота в этой области «не будет акра из ста, если будет один из тысячи, который в любом случае допустит культивирования». В 1818 году губернатор территории Льюис Касс возглавил группу людей вдоль Индейской тропы. Партия губернатора обнаружила, что болото не такое обширное, как предполагал Тиффин. Вскоре после того, как Касс выпустил более обнадеживающий отчёт о земле, интерес к её пригодности для поселения ускорился.

География 
По данным Бюро переписи населения США, общая площадь города составляет 12,43 км2, из которых 12,41 км2 — суша, 0,03 км2 — вода.

Демография

Перепись 2010 года 
По данным переписи 2010 года в городе проживало 20 103 человека, 9 039 домохозяйств и 5 307 семей. Плотность населения была 1 620,4 чел./км2. Было 9 979 единиц жилья со средней плотностью 804,4 единиц на км2. Расовый состав города было 92,3 % белых, 3,0 % афроамериканцев, 0,1 % коренных американцев, 2,5 % азиатов, 0,4 % других рас и 1,6 % метисов от двух или более рас. Латиноамериканцев или испанцев любой расы было 2,1 % населения.

Инфраструктура

Транспорт 
 Основная статья: 

В XXI веке  (SMART) и  (RTA) осуществляют местные и региональные автобусные перевозки.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бирмингем  — официальный сайт.
 Baldwin Public Library

Населённые пункты, основанные в 1819 году
Города Мичигана
Населённые пункты округа Окленд